Die Prva Makedonska Liga 2000/01 war die neunte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 20. August 2000 und endete am 27. Mai 2001. FK Sloga Jugomagnat Skopje konnte den Titel verteidigen und gewann zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Vier Mannschaften stiegen ab, da die Liga für die folgende Spielzeit auf zwölf Vereine reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992–2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01